Novorossijsk může označovat:

 Novorossijsk – město v Rusku, černomořský přístav v Krasnodarském kraji
 Novorossijsk (letadlová loď) – sovětská a ruská letadlová loď sloužící v letech 1982–1993
 Giulio Cesare (italská loď) – italská válečná loď z roku 1914 přejmenovaná po jejím převzetí Sovětským svazem za 2. sv. války
 Dnipro – název ukrajinského města v letech 1797–1802, jinak v té době zvaného Jekatěrinoslav